Muzyka
 RUN – album studyjny zespołu B’z
 Run – singel Leony Lewis
 Run – singel zespołu Snow Patrol
 Run – singiel Ghostface’a Killaha
 Run – singel zespołu Cascada
 Run – singel Milk Inc.
 Run – singel Amy Macdonald
 RUN – singel zespołu BTS
 Run – singel zespołu OneRepublic

 Sport
 Run w baseballu
 Run w krykiecie

 Inne
 Run – bollywoodzki film akcji
 Run w amerykańskim komiksie
 run na bank – masowe wycofywanie depozytów pieniężnych z banku
 runy – alfabet runiczny